Velika Zupa  je naselje v Srbiji, ki upravno spada pod Občino Prijepolje; slednja pa je del Zlatiborskega upravnega okraja.

Zgodovina

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Naselja Zlatiborskega upravnega okraja